Хоэ́ль Робле́с Бла́скес (; 17 июня 1990, Хетафе, Мадрид) — испанский футболист, вратарь клуба «Лидс Юнайтед».

Клубная карьера 
н играл за юниорскую команду мадридского «Атлетико», а затем он был переведён во вторую команду и подписал профессиональный контракт до июня 2014 года.

Сезон 2009/10 Хоэль провёл в «Атлетико Б» и являлся третьим вратарём главной команды. 8 мая 2010 года он дебютировал в Примере. Присутствие в заявках на финалы Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, дало ему возможность выиграть эти турниры. Следующий сезон он провёл в запасе. Сезон 2011/12 Хоэль начинал основным вратарём после ухода Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед», но проиграл конкуренцию Тибо Куртуа. Зимой 2012 года вратарь на правах аренды перешёл в «Райо Вальекано», за который до конца сезона сыграл в 13 встречах Примеры.

Зимой 2013 года голкипер вновь отправился в аренду: на этот раз в клуб английской Премьер-лиги «Уиган Атлетик». 26 января он дебютировал в «Уигане» в матче Кубка Англии против клуба «Маклсфилд Таун» (1:0). В АПЛ футболист дебютировал 17 марта 2013 года в игре против «Ньюкасла», которая завершилась победой «Уигана» со счётом 2:1. Таким образом, он сумел выиграть борьбу у Али аль-Хабси за место в стартовом составе и стал основным голкипером «латикс» в весенней части АПЛ и Кубка Англии. 11 мая Роблес вышел в стартовом составе «Уигана» на финальный матч Кубка Англии, где сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, а его команда выиграла со счётом 1:0.

9 июля 2013 года Роблес перебрался в «Эвертон», который ранее возглавил испанский наставник Роберто Мартинес, знакомый с Хоэлем по работе в «Уигане». Вратарь подписал с мерсисайдской командой контракт на 5 лет. 26 декабря 2013 года футболист впервые сыграл за «Эвертон» в АПЛ, выйдя на замену на 24 минуте встречи против «Сандерленда» после удаления основного голкипера команды Тима Ховарда. Матч завершился поражением «Эвертона» со счётом 0:1, единственный гол Роблес пропустил с пенальти. В следующем туре Хоэль впервые вышел в стартовом составе «ирисок» в победном матче против «Саутгемптона» (2:1). Кроме того, в сезоне 2013/14 Хоэль сыграл в четырёх матчах Кубка Англии и двух матчах Кубка лиги.

В следующий раз в АПЛ на поле Роблес вышел 26 декабря 2014 года в перерыве поединка против «Сток Сити», заменив получившего травму Ховарда. Всего зимой 2014—2015 годов Роблес принял участие в семи матчах команды в АПЛ, в четырёх из которых он голов не пропускал. Тем не менее, после того как Ховард оправился от травмы он вновь сумел вытеснить испанца из основного состава «Эвертона».

Сезон 2015/16 вновь начинал как второй голкипер команды, но по ходу сезона смог вытеснить из состава Тима Ховарда, по итогам сезона покинувшего «Эвертон». Всего сыграл в том сезоне в 13 играх АПЛ.

В начале сезона 2016/17, вновь оказался на скамейке запасных, проиграв борьбу Мартену Стекеленбургу, однако по ходу турнира вновь отвоевал своё место в основе и сыграл за сезон в 20 играх Премьер-лиги, в десяти из которых не пропустил голов.

В июне 2018 года по истечении контракта ушел из «Эвертона».

Карьера в сборной 
Хоэль Роблес выступал за юношескую сборную Испании до 17 лет, а также за молодёжную сборную страны. В 2013 году в составе молодёжной команды стал чемпионом Европы в этой возрастной категории.

Достижения 
 «Атлетико Мадрид»
 Победитель Лиги Европы (2): 2009/10, 2011/12
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2010
 Финалист Кубка Испании: 2009/10

 «Уиган Атлетик»
 Обладатель Кубка Англии: 2012/13

 Сборная Испании (до 21)
 Чемпион Европы (до 21): 2013

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Реал Бетис»
<--Игроки ФК «Лидс Юнайтед»-->